St. Petersburg Ladies' Trophy 2022 la simplu este un turneu de tenis din circuitul profesional feminin WTA Tour, disputat în arena Sibur pe terenuri cu o suprafață dură. Are loc în perioada 6–13 februarie 2022 la Sankt Petersburg, Rusia. 

Daria Kasatkina a fost campioana en-titre, dar s-a retras înainte de începerea turneului.

Anett Kontaveit a câștigat titlul, învingând-o în finală pe Maria Sakkari, 5–7, 7–6(7–4), 7–5. Victoria lui Kontaveit în finală a fost cea de-a 20-a victorie consecutivă pe terenuri dure acoperite, începând cu Openul de la Ostrava din 2021; această serie este cea mai lungă de când Justine Henin a câștigat 22 de meciuri pe terenuri acoperite, între octombrie 2007 și mai 2010.

Capi de serie

Tabloul principal

Partea finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificare

Capi de serie

Calificate

Lucky loser

Tablou calificare

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe 
 

2022
WTA Tour 2022